«Уралхимпласт» — российская компания, расположенная в городе Нижнем Тагиле (Свердловская область, Россия). Крупнейший российский производитель синтетических смол для различных отраслей промышленности и один из крупных заводов Нижнего Тагила.

История
В 1938 году в Нижнем Тагиле рядом со строящимся «Уралвагонзаводом» началось строительство торфохимзавода для переработки отходов газогенераторной станции «Уралвагонзавода», работавшей на торфе. Он стал выпускать пек, фенольные масла, форсуночное топливо, креолин⦁	.

Во время Великой Отечественной войны этот торфхимзавод, названный заводом №767, стал  единственным в СССР предприятием, производившим фенол. Фенол и его производные были основой для пластмасс, из которых изготавливались детали для боеприпасов, в частности, для взрывателей мин. После окончания войны на заводе был увеличен выпуск фенолов, смол, пресс-порошков, электроустановочных и технических изделий, предметов бытового назначения⦁	.

В 1966 году Нижнетагильский завод пластмасс был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1975 году из Нижнетагильского завода пластмасс, Всеволодо-Вильвенского завода «Метил» и Тюменского завода пластических масс было создано производственное объединение «Уралхимпласт».

После приватизации предприятия в 1996 году его основным акционером стала австрийская фирма «Uralchimplast Beteiligung». Ей принадлежит 96.7% акций компании⦁	.

Совместные предприятия
В 2006 году было создано ООО «Уралхимпласт-Амдор», которое специализируется на производстве и реализации химических реагентов для дорожного строительства и ингибиторов коррозии для нефтедобывающей  и газодобывающей промышленности. 

В 2007 году было создано ЗАО «УралМетанолГрупп» для строительства газохимического комплекса по глубокой переработке газа в продукты органической химии.  

В 2012 году с участием германской компании Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH, ведущего производителя химической продукции для литейной промышленности, было создано ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус», которое специализируется на производстве и реализации широкого спектра продукции для литейной промышленности. В 2018 году экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил ему заем в сумме 490 млн. рублей на производство материалов для изготовления песчаных форм и стержней.

Экология
В июле 2019 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что объем выбросов загрязняющих веществ «Уралхимпласта» в воздух Нижнего Тагила составляет 12,3 тысячи тонн. Однако представители компании опровергли слова главы Росприроднадзора, заявив, что в 2018 году выбросы составили около 400 тонн, что меньше разрешенного объема. Следует отметить, что Нижний Тагил попал в список из 12 самых грязных городов России, в которых президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить объем вредных выбросов к 2024 году на 20%.  

В марте 2019 года компания была оштрафована за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в реку Чёрная Катабка, а в марте 2018 года компания была оштрафована за нарушения в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, использования земель.

Музей 

При заводе «Уралхимпласт» есть одноимённый музей, расположенный в переулке неподалёку от главного въезда. В музее проводятся ознакомительные экскурсии, в ходе которых можно рассмотреть различные наглядные пособия, в том числе масштабные диорамы, также бывают экскурсии для школьников и проходят конференции. Музей открыт для посещения.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Химические компании России
Предприятия химической промышленности СССР
Предприятия Нижнего Тагила